Sense (moleculaire biologie) -  de richting van het enkelstrengs virale genoom
Sense (district) -  een district in Zwitserland;
HTC Sense -  een Grafische gebruikersomgeving voor Android-toestellen;
Se-n-Se -  Vlaamse onderwijsterm: "Secundair na Secundair".
Sense (Belgisch restaurant) - Belgisch restaurant met Michelinster
Sense (Nederlands restaurant) - Nederlands restaurant met Michelinster